Civilización puede referirse a:

 Civilización, un concepto fundacional de las ciencias sociales, entendido:
 en singular (como grado superior de desarrollo de la sociedad humana);
 en plural, como equivalente a cada una de las civilizaciones, entendidas geográfica, temporal, religiosa o culturalmente (civilización micénica, civilización peruana, civilización grecorromana, civilización china, civilización islámica etc.).
 Choque de civilizaciones;
 Alianza de civilizaciones;
Diálogo entre civilizaciones;
 Fin de la civilización;
:Categoría:Civilizaciones

Además
 Civilización, Álbum de estudio de Los Piojos;
 Civilización, un juego de tablero publicado en el Reino Unido en 1980 y traducido al castellano por la editorial Joc Internacional.

en inglés 
 Civilization, un videojuego clásico con contenidos históricos (Sid Meier, 1991 y sucesivas secuelas);
 Civilization Fanatics Center, un sitio web dedicado a la serie de videojuegos Civilization.